«Футбольный клуб Бирон» () или просто «Бирон» — бразильский футбольный клуб из города Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, существовавший с 1913 по 1978 год.

История 

Футбольный клуб «Бирон» был основан в районе Баррету в Нитерое. Клуб стал играть на поле, принадлежащем текстильной компании «Companhia Manufatora de Tecidos» и расположенной на улице Руа Дутор Марч. В компании трудились множество потомков выходцев из Великобритании, и чтобы привлечь их для занятий футболом, клуб назвали «Бирон», в честь английского поэта Джорджа Байрона. 

В 1917 году был выигран первый трофей — , а затем турнир был выигран ещё пять раз — в 1922, 1924, 1925, 1928 и 1934 годах. Также 5 раз клуб выигрывал в  — в 1917, 1922, 1924, 1924 и 1925 годах.

В 1940-х руководство фабрики приняло решение создать собственную , в результате чего «Бирон» был «выселен» с поля в 1950 году. Футбольная секция просуществовала до 1953 года, в частности в ней занимался Зизиньо, а сам клуб был ликвидирован в 1978 году.

Примечания 

Футбольные клубы Рио-де-Жанейро